Ранчо ла Вирхен има више значења:

 Ранчо ла Вирхен (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Вирхен (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Вирхен (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Вирхен (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику